szczęki – część układu gębowego
 szczęka człowieka
 Szczęki – powieść Petera Benchleya
 Szczęki – film z 1975
 Szczęki II – film z 1978
 Szczęki 3 – film z 1983
 Szczęki 4: Zemsta – film z 1987

Zobacz też 
 hamulec szczękowy